Het seizoen 1958/59 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 7 september 1958 en eindigde op 31 mei 1959. 

R. Crossing FC Ganshoren won in Vierde Klasse A, US du Centre won in Vierde Klasse B, UBS Auvelais won in Vierde Klasse en K. Hasseltse VV won in Vierde Klasse D.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Tubantia Borgerhout FC (rechtstreeks uit 3A)
 RCS Boussu-Bois (rechtstreeks uit 3A)
 AS Herstalienne (rechtstreeks uit 3B)
 R. Stade Louvaniste (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KSK Hoboken
 VC Vlug en Vrij Terhagen

Brabant 
 R. Stade Nivellois 
 K. Vilvoorde FC

Limburg
 Hoeselt VV

Oost-Vlaanderen
 SK Lebbeke

West-Vlaanderen
 VC Zwevegem Sport

Henegouwen
 RFC Etincelle Maurage

Luik
 R. Queue-du-Bois FC
 RFC Bressoux

Luxemburg
 US d’Ethe-Belmont

Namen
 UBS Auvelais

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 R. Crossing FC Ganshoren (kampioen 4A)
 US du Centre (kampioen 4B)
 UBS Auvelais (kampioen 4C)
 K. Hasseltse VV (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 KMSK Deinze (rechtstreeks uit 4A)
 VC Vlug en Vrij Terhagen (rechtstreeks uit 4A)
 KCS Machelen (rechtstreeks uit 4A)
 RCS Boussu-Bois (rechtstreeks uit 4B)
 R. Stade Nivellois (rechtstreeks uit 4B)
 RSC Wasmes (rechtstreeks uit 4B)
 KVV Looi Sport (rechtstreeks uit 4C)
 KVV Vigor Beringen (rechtstreeks uit 4C)
 R. Entente Tamines (rechtstreeks uit 4C)
 CS Libramontois (rechtstreeks uit 4D)
 Hoeselt VV (rechtstreeks uit 4D)
 Léopold Club Bastogne (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Eindronde kampioenen Vierde Klasse
De vier teams die kampioen werden in hun reeks speelden onderling een eindronde om te bepalen wie de winnaar van Vierde Klasse zou worden.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. Er werd een heen- en terugwedstrijd gespeeld. Indien twee uitgelote teams elk een wedstrijd wonnen, dan werd er een derde wedstrijd gespeeld. De winnaars speelden de finale.

Heen

Terug

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie de kampioen van Vierde Klasse werd.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4